Hanford (Californië), een plaats in de Amerikaanse staat Californië
 Hanford (Dorset), een plaats in het Engelse graafschap Dorset